— японский самурай и даймё периодов Адзути-Момояма и Эдо. Правитель княжества Сага в провинции Хидзэн (с 1587 года). Второй сын Набэсимы Киёфусы.

Ранняя жизнь 
Представитель известного самурайского рода Набэсима на острове Кюсю. Первоначально носил имя Нобумаса.

Набэсима Наосигэ был вассалом дома Рюдзодзи. Участвовал на стороне своего господина Рюдзодзи Таканобу в войне против рода Отомо. В 1570 году Наосигэ прибыл на помощь Таканобу, осажденному в замке Сага 60-тысячной армией клана Отомо. Имея под своим началом только пять тысяч воинов, он совершил ночное нападение на вражеский лагерь и нанес противнику поражение. В 1575 году Набэсима Наосигэ осадил и взял замок Суко в провинции Хидзэн, вынудив его коменданта Хираи Цунэбару покончить жизнь самоубийством.

Даймё 
В 1584 году даймё Хидзэна Рюдзодзи Таканобу потерпел поражение от кланов Симадзу и Арима в битве при Окита-Наватэ, где был убит. Наосигэ помогал Таканобу во время сражения, но не смог предотвратить его разгром. Таканобу наследовал сын Масаиэ, который стал новым даймё провинции Хидзэн. В 1590 году Масаиэ отказался от власти в пользу своего малолетнего сына Такафусы. Однако фактическим правителем княжества стал Набэсима Наосигэ, усыновивший Такафусу.

В 1587 году Набэсима Наосигэ помогал Тоётоми Хидэёси в его вторжении на остров Кюсю и получил во владение домен Сага-хан. Он участвовал в корейской войне, во время которой подружился с Като Киёмасой. Во время первой корейской кампании он командовал 12-тысячным отрядом. После своего возвращения на родину Набэсима Наосигэ также сдружился с Токугавой Иэясу.

В 1600 году Набэсима Наосигэ выступил на стороне Токугава Иэясу в его борьбе за власть с Исидой Мицунари. Наосигэ отправил своего старшего сына Кацусигэ на помощь Токугава Иэясу. Однако Кацусигэ был склонен поддержать Исиду Мицунари, и отец поспешил его отозвать. После победы Токугава Иэясу владения Набэсима Наосигэ были увеличены, принося доход до 357 000 коку риса.

В июле 1619 года 82-летний Набэсима Наосигэ скончался и был похоронен в городе Сага.

Источники 
 Тернбулл С. Самураи. — : «АСТ», 2008. — ISBN 978-5-17-040815-3

Наосигэ
Даймё